{{Военный деятель
|имя = Уильям Генри Фицхью Ли|дата рождения = 31.5.1837
|дата смерти = 15.10.1891
|место рождения = , Виргиния, США
|место смерти = , Виргиния, США
|placeofburial= 
|placeofburial_label=
|изображение= WHF Lee LOC.jpg
|caption=
|прозвище = Руни Ли
|супруга= Шарлотта Уикхем, Мэри Табб Боллинг
|дети= 4
|принадлежность = 
|branch= кавалерия
|годы службы = 1857—1859 (США)1861—1865 (КША)
|звание = генерал-майор (КША)
|commands= 
|сражения = Гражданская война в США
 Первый рейд Стюарта вокруг Макклелана
 Сражение у Южной Горы
 Второй рейд Стюарта вокруг Макклелана
 Сражение при Чанселорсвилле
 Битва у станции Бренди
|в отставке = 
}}Уильям Генри Фицхью Ли () или Руни Ли''' (; 31 мая 1837 — 15 октября 1891) — американский военный, сын генерала Роберта Ли и Анны Кастис. Выпускник Гарварда, армейский офицер и плантатор, участник гражданской войны, в ходе которой командовал кавалерийской бригадой, а затем и дивизией. После войны служил в Сенате Виргинии и был сенатором США от Виргинии.

Ранние годы 
Ли родился в Арлингтонской усадьбе на территории Арлингтон (штат Виргиния) и был назван в честь Уильяма Генри Фицхью, дяди его матери. В раннем возрасте его отец начал называть его Руни; что побудило его использовать это прозвище, неизвестно, но оно было использовано как способ отличить его от его двоюродного брата Фицхью Ли.

Руни Ли учился в Гарвардском университете, где подружился с Генри Адамсом, который написал о своих отношениях с Ли в четвертой главе своей автобиографии «Образование Генри Адамса».

После окончания школы Ли пошел по стопам отца, поступив в армию Соединённых Штатов в 1857 году в качестве второго лейтенанта. Он служил в 6-м пехотном полку под командованием Альберта Сидни Джонстона и участвовал в Ютской войне против мормонов. В 1859 году он ушёл в отставку из армии США, чтобы управлять своей плантацией «Белый дом» на южном берегу реки Поманки в графстве Нью-Кент, штат Виргиния.

Гражданская война

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Daughtry, Mary. Gray Cavalier: The Life and Wars of General W.H.F. "Rooney" Lee. Cambridge, Mass.: Da Capo Press, 2002.

Ссылки 

 Биография Руни Ли на сайте Конгреса США
 Биография на сайте арлингтонского музея
 Краткая биография на Civil War Trust
 Руни Ли на findagrave.com

Генералы армии Конфедерации
Вирджинские Кастисы